

Patronyme 

 Charles Héger, personnalité politique belge
 Christoph Heger, un islamologue allemand.
 Constantin Héger, enseignant belge qui a inspiré les sœurs Brontë, père de Louise Héger et de Paul Héger
 Jan Heger, nom d'auteur de l'écrivain français Manès Sperber
 Louise Héger, peintre impressionniste belge et fille de Constantin Héger
 Mary Lea Heger, astronome américaine
 Paul Héger, médecin et professeur d'université belge et fils de Constantin Héger
 Robert Heger, chef d'orchestre et compositeur allemand
 Swetlana Heger, artiste contemporaine d'origine tchèque
 Vladimír Heger (1932-2021), entraîneur tchécoslovaque de basket-ball
 Wanda Hjort Heger, résistante norvégienne